Jacob Maarten van Bemmelen (scheikundige), Nederlands scheikundige en hoogleraar aan de Universiteit Leiden (1830 – 1911)
Jacob Maarten van Bemmelen (jurist), Nederlands jurist en hoogleraar aan de Universiteit Leiden (1898 – 1982)